Каданов — фамилия, имеет женскую форму Каданова. Известные носители:

* Каданов, Даниил Моисеевич (Коган, 1913—1979) — советский актёр театра и кино.
 Каданов, Лео (1937—2015) — американский физик, работающий в области статистической физики и физики твёрдого тела.